Tiffany & Co., joalheria
Tiffany (cantora)
Tiffany (álbum)
Tifanny Abreu, voleibolista brasileira chamada apenas de Tiffany

Desambiguações de antropônimos